Corentin Moutet era il detentore del titolo, ma ha deciso di non partecipare in questa edizione.

In finale Pablo Cuevas ha sconfitto Elias Ymer con il punteggio di 6-2, 6-2.

Teste di serie 

  Pablo Cuevas (campione)
  Fernando Verdasco (secondo turno)
  Facundo Bagnis (semifinale)
  Daniel Elahi Galán (secondo turno)

  Tarō Daniel (semifinale)
  Benjamin Bonzi (primo turno)
  Francisco Cerúndolo (primo turno)
  Cedrik-Marcel Stebe (quarti di finale)

Qualificati 

  Pedro Cachín (primo turno)
  Camilo Ugo Carabelli (primo turno)

  Manuel Guinard (primo turno) 
  Alexey Vatutin (primo turno)

Wildcard 

  Titouan Droguet (primo turno)
  Kyrian Jacquet (secondo turno)

  Matteo Martineau (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Open de Lyon Challenger 2021